Золотистый коки () — крайне редкое животное рода листовых лягушек из семейства Eleutherodactylidae. 

Золотистый коки крайне мал и достигает длины тела не более 2 сантиметров. Он является единственным известным живородящим (яйцеживородящим) земноводным из семейства Eleutherodactylidae. Животные эти обитают только на острове Пуэрто-Рико (эндемики), в тропических и субтропических влажных лесах и в горных районах вокруг города Кайей, на высотах между 647 и 785 метрами над уровнем моря.

Животное было впервые обнаружено и научно исследовано в 1970 году четырьмя американскими учёными: Джорджем Дрюри, Кирклэндом Джонсом, Джулией Кларк и Джаспером Лофтус-Хиллом. После того, как д-р Джаспер-Хилл трагически погиб в автокатастрофе, его имя было присвоено золотистому коки (Eleutherodactylus JASPERI).

Золотистый коки, названный так по окраске своей кожи, последний раз наблюдался учёными в 1981 году, с тех пор в дикой природе встреч с ним не зафиксировано. Это земноводное занесено в Красную книгу и с 2004 года относится к категории животных, находящихся в критической опасности. Значительную роль в уменьшении количества золотистых коки сыграло развитие сельскохозяйственной деятельности в ареале их обитания.

Примечания

Литература 
 Burrowes, P. A., R. L. Joglar, and D. E. Green. 2004. Potential causes for amphibian declines in Puerto Rico. Herpetologica 60:141-154.
 Drewry, G.E. and Jones, K. 1976. A new ovovivaparous frog, Eleutherodactylus jasperi (Amphibia, Anura, Leptodactylidae) from Puerto Rico. Journal of Herpetology. 10:161-165.
 
 U.S. Fish and Wildlife Service. 1984. Recovery plan for the golden coqui (Eleutherodactylus jasperi). U.S. Fish and Wildlife Service, Atlanta, Ga. 12pp.

Листовые лягушки
Животные, описанные в 1976 году
Земноводные Северной Америки
Jasperi
Эндемики Пуэрто-Рико